Tondo puede referirse a:
Tondo, formato redondo en artes plásticas.

Apellido
Xavier Tondo, ciclista

Topónimo
Tondó, localidad filipina